

Astronomie 
 (1641) Tana, un astéroïde observé en 1935.

Géographie

États-Unis
 La rivière Tana, en Alaska, affluent de la Chitina

Éthiopie 
 Le lac Tana.

Kenya 
 Le fleuve Tana ;
 Le cours d'eau précédent a donné son nom au comté kényan de Tana River.

Madagascar 
 Diminutif de Tananarive.

Norvège 
 Dans le Finnmark :
 la ville de Tana ;
 le Tana, un cours d'eau passant à Tana ;
 le Tanafjord un fjord dans lequel s'écoule le Tana.

Russie 
 La colonie marchande vénéto-génoise médiévale La Tana, située en mer d'Asov sur l'embouchure du Don.

Inde 
 Ville de l'État de Maharashtra.

Italie 
 Rio della Tana, canal de Venise.

Vanuatu 
 Une orthographe alternative de l'île Tanna.

Prénom et patronyme 
 Paul Tana, un réalisateur, scénariste et acteur québécois ;
 Tana est également un prénom, masculin ou féminin selon les cultures. Quelques Tana connus :
 Tana Hoban, une photographe et auteur américaine ;
 Tana Umaga, joueur de rugby néo-zélandais.
 Tana est également un personnage jouable du jeu Fire Emblem : The Sacred Stones

Autres 
 Tana, la corderie de l'Arsenal de Venise.
 Tana Mana, album de Ravi Shankar (1987).

Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme
Homonymie d'hydronyme